

Patronyme 

 Jean-Baptiste Milhaud (1766-1833), général d’Empire français ;
 Gaston Milhaud (1858-1918), père de Jean, historien des sciences et philosophe français ;
 Albert Milhaud (1871-1955), professeur, écrivain, journaliste et homme politique français ;
 Darius Milhaud (1892-1974), compositeur de musique classique français ;
 Jean Milhaud (1898-1991), fils de Gaston, ingénieur français ;
 Madeleine Milhaud (1902-2008), épouse de Darius, écrivain, actrice et metteur en scène français ;
 Paulette Milhaud-Isaïa (1911-2010), résistante française ;
 Charles Milhaud (1943- ), dirigeant d'entreprises français ;
 Sylvie Milhaud (1951-), actrice française.

Toponyme 

 Milhaud, commune du Gard
 Milhaud, partie occidentale de la base navale de Toulon, où se trouvent notamment six appontements désignés Milhaud 1 à Milhaud 6.
Patronyme juif